Roger Daniel (1915-1999) – francuski szachista
 Roger Daniel (ur. 1970) – strzelec z Trynidadu i Tobago, trzykrotny olimpijczyk